Глембочино — топоним в Псковской области России.

 Глембочино — деревня в Себежском районе, входит в состав сельского поселения Себежское.
 Глембочино или Глубо́кое — озеро на территории Себежского национального парка в муниципальном образовании «Себежское» (Глембочинская волость) Себежского района.